

Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 1 (1–116)

Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 2 (117–199)

Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 3 (200–298)

Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 4 (299–400)

Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 5 (401–492)

Lista wybranych najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach – część 6 (493–600)

Zobacz też 
 lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 oznaczenie Bayera i obiekty Bayera

Bibliografia 
 
 
 

Listy gwiazd